Bou peut faire référence à :

Toponymes 

 Bou, une commune française du Loiret ;
 Bou, une commune située dans le département de Malba au Burkina Faso ;
 Bou, une commune située dans le département de Pensa au Burkina Faso ;
 Bou, une commune située dans le département de Yargatenga au Burkina Faso, connue également sous le nom Bougla-Kino.

Patronymes 

 Gabrielle Bou Rached (1986-), la Miss Liban 2005 ;
 Irene Bou (1982-), artiste ;
 Joan Bou (1997-), coureur cycliste espagnole.

Sigles et codes 

 Bank of Uganda (en français, Banque de l'Ouganda), la banque centrale ougandaise.

BOU est un code qui peut faire référence à :
  ;
 .

Code IATA des aéroports